Вулиця Дубнівська — назва вулиць в різних населених пунктах України, названих на честь міста Дубно.

 Вулиця Дубнівська — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Дубнівська — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Дубнівська — вулиця в селі Підгайці, Луцький район, Волинська область.

Дубнівська